Драгомиров — русская фамилия; имеет женскую форму Драгомирова.
 Драгомировы — российский дворянский род.

Фамилия 
 Драгомиров, Михаил Иванович (1830—1905) — российский военный и государственный деятель, военный теоретик, генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Его сыновья:
 Драгомиров, Абрам Михайлович (1868—1955) — русский генерал от кавалерии. Участник Первой мировой войны и Гражданской войны на стороне Белого движения.
 Драгомиров, Александр Михайлович (1878—1926) — георгиевский кавалер (19 апреля 1917); полковник.
 Драгомиров, Владимир Михайлович (1867—1928) — георгиевский кавалер (6 сентября 1914); генерал-лейтенант.

Литературные персонажи 
 Княгиня Наталья Драгомирова — престарелая русская аристократка-эмигрантка; персонаж детективного романа Агаты Кристи «Убийство в „Восточном экспрессе“».

См. также